Alberto V de Austria, II Del Sacro Imperio Romano Germánico y I de Hungría-Bohemia (húngaro: Albert; alemán: Albrecht; Viena, 16 de agosto de 1397-Neszmély, 27 de octubre de 1439) fue duque de Baja Austria (1404), rey de Hungría (1437), rey de Bohemia (1438) y rey de romanos [rey de Alemania] (1438) hasta su muerte.

Biografía

Primeros años 
Alberto fue el segundo hijo del Duque Alberto IV de Austria (1377–1404) y de Juana Sofía de Baviera (1377–1410). Al morir su padre, el 14 de septiembre de 1404, heredó el Ducado de Austria a la muy temprana edad de 7 años, por lo cual estuvo bajo la tutela de los primos de su padre, los duques Guillermo y después Leopoldo y Ernesto. En 1408, el rey Segismundo de Hungría (posteriormente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico) fundó la Orden del Dragón, una sociedad de caballería laica que agrupaba bajo su figura a toda la élite y a las dignidades del reino húngaro y a los príncipes vecinos que se hallaban bajo su influencia. El joven Alberto, como hijo del antiguo aliado del rey húngaro, y escogido para tomar a su hija como esposa y eventualmente sucederlo en el trono, fue entonces nombrado miembro de esta orden.

Cerca de diez años más tarde, Alberto tomó parte en las guerras contra los husitas en la década de 1420, sirviendo al rey húngaro Segismundo, del cual se volvió un cercano aliado y protegido (el padre de Alberto, el fallecido duque Alberto IV de Austria ya era persona de extrema confianza de Segismundo en su época). Dichas buenas relaciones finalmente propiciaron que en Bratislava, el 28 de septiembre de 1421, Alberto tomase por esposa a Isabel de Luxemburgo, hija del rey Segismundo. 

Entre 1434 y 1435 Alberto luchó en las regiones meridionales del Reino de Hungría y los Balcanes contra los turcos otomanos invasores, destacándose como defensor del Cristianismo y los húngaros. Ante esto, Segismundo (quien no había tenido hijos varones) decidió nombrar a Alberto heredero suyo al trono de Hungría, justo como décadas antes el rey Luis I de Hungría lo había nombrado a él mismo, luego de comprometerlo con su hija María I de Hungría.

Alberto y sus coronas 

El 9 de diciembre de 1437 murió Segismundo de Luxemburgo y su yerno heredó el trono húngaro, quien recibió este derecho al haber desposado a Isabel de Luxemburgo. Un reducido grupo de nobles húngaros llevaron a Alberto a Bratislava (una de las ciudades más importantes del Reino de Hungría en la época), donde fue elegido rey el 18 de diciembre de 1437 con la condición de que no aceptase el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que también portaba Segismundo al momento de su muerte.

La coronación de Alberto se llevó a cabo el 1 de enero de 1438 en la ciudad de Székesfehérvár por el arzobispo de Esztergom, y la de Isabel por el obispo de Veszprém. Un par de meses después, el 18 de marzo de 1438 fue elegido en Fráncfort del Meno como Rey de Romanos. Sin embargo, durante su breve reinado no se llegó a celebrar la ceremonia de coronación como monarca germánico.

Al poco tiempo, el 6 de mayo de 1438 fue reconocido por los nobles checos y entonces elegido rey de Bohemia. Después de una conspiración de su suegra Barbara de Celje, Alberto se vio forzado a guerrear contra los polacos de Silesia por el trono checo, pero pronto los derrotó y fue coronado en Praga el 29 de junio de 1438.

La corte de Alberto se fijó en Buda, Hungría, y siguiendo los pasos de su predecesor Segismundo, desde ahí dirigió y gobernó los demás Estados de los que era soberano. Sin embargo, Alberto debió viajar constantemente durante su reinado, periodo durante el cual la nobleza húngara se fue aferrando al poder, y finalmente terminaron gobernando ellos. Ante esto, en 1439 se reunieron los nobles en Buda, donde le recordaron al monarca sus obligaciones referentes a las invasiones turcas cada vez más cercanas a las ciudades principales. 

Hungría fue atacada a mediados de ese año por el voivoda de Valaquia, Vlad II Dracul, quien entró en la región de Transilvania junto con el ejército turco, llevándose numerosos rehenes húngaros. Para calmar a la nobleza húngara, Alberto extendió sus privilegios, donde no era necesario que estos y sus tropas luchasen, sino solamente cuando las fuerzas reales resultaran ser ineficientes. Esto generó cada vez más caos en el reino ante la invasión otomana, y en 1439 el rey húngaro llevó sus ejércitos a Szendrő, donde chocaron con los turcos. Esta empresa derivó en una derrota y se vio forzado a marcharse, sintiéndose enfermo, para morir cerca del asentamiento de Neszmély el 27 de octubre de 1439.

Después de su muerte, su esposa dio a luz un hijo, Ladislao el Póstumo, quien fue cuidado por un pariente lejano, Federico III de Habsburgo, el siguiente emperador germánico electo. Tras un periodo de incertidumbre, los húngaros eligieron al rey polaco como Vladislao I de Hungría, quien murió en 1444 en la batalla de Varna contra los turcos. Luego de la muerte de este monarca, el hijo de Alberto, Ladislao el Póstumo, pasó a gobernar Hungría como Ladislao V.

Familia 
Con Isabel de Luxemburgo tuvo varios hijos:
 Ana de Habsburgo (1432-1462), casada con el duque Guillermo III de Sajonia.
 Jorge de Habsburgo (1435).
 Isabel de Habsburgo (1437-1505), casada con Casimiro IV Jagellón, Rey de Polonia y Gran Duque de Lituania.
 Ladislao el Póstumo (1439-1457). Rey Ladislao V de Hungría y I de Bohemia.

Antepasados

Sucesión

Bibliografía 
 Bertényi, I. , Diószegi, I. , Horváth, J. , Kalmár, J. y Szabó P. (2004). Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, Hungría: Helikon Kiadó.*Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staten I/II., Tafel 16. Die Herzoge und Erzherzoge von Oesterreich aus habsburgischem Geschlecht von Albrecht I. bis auf Maximilian I., J. A. Stargardt, Marburg, 1965.
 Ráth Károly: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei, Győr, nyomtatott Sauervein Gézánál, 1861.

Enlaces externos 

Reyes de Hungría del siglo XV
Reyes de Alemania del siglo XV
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo)
Caballeros de la Orden del Dragón
Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera

Nacidos en Viena
Habsburgo, Alberto 02
Reyes de Bohemia del siglo XV
Reyes de Croacia (en unión con Hungría)